

Patronymie 

 Arthur Carnell (1862-1940), tireur sportif britannique ;
 Bradley Carnell (né en 1977), footballeur sud-africain ;
 Christina Carnell (née en 1978), top model et actrice américaine ;
 John Carnell (1912-1972), éditeur britannique de science-fiction ;
 John Carnell Crosbie (1931-2020), politicien canadien de Terre-Neuve-et-Labrador.

Prénom 
Carnell est un prénom.